Vervant (Charente), een gemeente in het departement Charente
 Vervant (Charente-Maritime), een gemeente in het departement Charente-Maritime